Olascoaga puede hacer referencia a:

Lugares 

Estación Olascoaga, estación ferroviaria del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en la localidad homónima.
Olascoaga, localidad argentina del partido de Bragado, provincia de Buenos Aires.

Personas 
Manuel José Olascoaga; ingeniero, militar, escritor, artista, explorador y político argentino.
Octavio Olascoaga, militar argentino que participó en la Guerra de la Triple Alianza y en las últimas guerras civiles argentinas.